Sewer – imię męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od przymiotnika severus, 'surowy, poważny'. Należało w starożytnym Rzymie do popularniejszych cognominów (przydomków). W latach 193-235 w Rzymie panowała dynastia Sewerów, do której należeli m.in. Septymiusz Sewer, Karakalla, Heliogabal, Aleksander Sewer. Od niego zostało następnie utworzone imię Seweryn.

Istnieje kilkunastu świętych o tym imieniu. Patronem tego imienia są m.in. święci biskupi: Sewer z Rawenny (zm. 348) i Sewer z Trewiru (zm. 455).

Żeńskim odpowiednikiem imienia jest Sewera.

Sewer imieniny obchodzi: 1 lutego, 15 lutego, 24 marca, 29 kwietnia, 8 sierpnia, 20 sierpnia, 15 października, 22 października, 8 listopada i 30 grudnia.

Pseudonimem Sewer posługiwał się dziewiętnastowieczny pisarz polski, Ignacy Maciejowski.

Znane osoby o tym imieniu 
 Flavius Valerius Severus – cesarz rzymski
 Aleksander Sewer – cesarz rzymski
 Libiusz Sewer – cesarz rzymski
 Septymiusz Sewer – cesarz rzymski
 Ignacy Maciejowski – polski pisarz modernistyczny, posługujący się pseudonimem Sewer
 Sewer z Vienne

Postacie fikcyjne 
 Severus Snape – bohater serii o Harrym Potterze

Zobacz też 
 Saint-Sever – miejscowość we Francji

Przypisy 

Męskie imiona łacińskie